Hans van Steenwinckel var navnet på tre generationer af betydelige danske arkitekter og billedhuggere fra det 16. og det 17. århundrede.

 Hans van Steenwinckel den ældre (ca. 1545 – 1601)
 Dennes søn, Hans van Steenwinckel den yngre (1587 – 1639)
 Dennes søn, Hans van Steenwinckel den yngste (1639 – 1700)

Andre med samme efternavn 
 Lorenz van Steenwinckel, arkitekt og billedhugger, søn af Hans van Steenwinckel den ældre (død 1619)
 Oluf van Steenwinckel, bygmester, formodentlig søn af Hans van Steenwinckel den yngre (død 1659)